La Serie C1 2002-2003 è stata la 25ª edizione della Serie C1, terzo livello del campionato italiano di calcio, disputata tra l'8 settembre 2002 e il 11 maggio 2003. Si è conclusa con la vittoria del  nel girone A e del  nel girone B.

Stagione

Novità 
Del fallimento occorso alla Fiorentina — retrocessa dalla massima categoria al torneo cadetto — beneficiò la Ternana, guadagnando un ripescaggio in Serie B dopo il crac del sodalizio toscano. Carrarese e Alzano Virescit furono riammesse alla terza categoria dopo la radiazione del Lecco, costretto a ripartire dal circuito amatoriale.

La partenza della stagione, fissata in origine al 1º settembre 2002, slittò di una settimana per il mancato raggiungimento di un accordo circa i diritti economici tra le società e la FIGC: il recupero della prima giornata si svolse il 9 ottobre, in forma di turno infrasettimanale.

Girone A 
Il campionato fu vinto dal Treviso, che il 27 aprile 2003 riportò la matematica promozione impattando 2-2 nella trasferta di Reggio Emilia: dai play-off uscì invece vittorioso l'AlbinoLeffe, prevalso a scapito del Pisa.

Con la retrocessione dell'Arezzo successivamente annullata dal caso Catania, i ripescati carraresi e orobici sprofondarono in C2 perdendo i play-out: la squadra bergamasca fu in seguito radiata.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2003-2004.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2003-2004.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
L'Arezzo viene poi ripescato in Serie C1 2003-2004 per effetto del caso Catania.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Treviso (19)
 Minor numero di sconfitte: Albinoleffe (5)
 Migliore attacco: Albinoleffe (62 gol fatti)
 Miglior difesa: Pisa (27 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Albinoleffe (+26)
 Maggior numero di pareggi: Reggiana (18)
 Minor numero di pareggi: Treviso (8)
 Maggior numero di sconfitte: Arezzo (18)
 Minor numero di vittorie: Albinoleffe (5)
 Peggiore attacco: Lucchese (28 gol fatti)
 Peggior difesa: Alzano Virescit (52 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Alzano Virescit (-19)

Girone B 
Avellino e Pescara chiusero il torneo ex aequo, con gli irpini promossi direttamente in virtù della classifica avulsa: impostisi a danno del Martina Franca nei play-off, gli abruzzesi conobbero la detrazione di 3 punti dal loro score per via della sconfitta a tavolino contro il Paternò. Durante la gara del 19 aprile 2003, la compagine adriatica impiegò infatti lo squalificato Giuseppe Antonaccio: il 2-0 assegnato dalla giustizia sportiva fruttò ai siciliani il mantenimento della categoria, vanificando di fatto i play-out persi contro L'Aquila.

Le conseguenze della vicenda originata dal  sfociarono poi nella riammissione di Fermana e Sora, retrocesse rispettivamente al termine della stagione regolare e dopo lo spareggio contro il Giulianova.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 2003-2004.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie C2 2003-2004.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
La Fermana e il Sora vengono poi ripescate in Serie C1 2003-2004 per effetto del caso Catania.
Il Paternò viene riammesso in Serie C1 2003-2004 per decisione del Giudice Sportivo, che assegnò la vittoria a tavolino ai Siciliani nello scontro con il Pescara, dove gli Abruzzesi schierarono un giocatore in posizione irregolare.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Avellino (21)
 Minor numero di sconfitte: Pescara (5)
 Migliore attacco: Pescara (64 gol fatti)
 Miglior difesa: Avellino (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Pescara (+28)
 Maggior numero di pareggi: Vis Pesaro (15)
 Minor numero di pareggi: Avellino (6)
 Maggior numero di sconfitte: L'Aquila e Paternò (17)
 Minor numero di vittorie: Fermana e Vis Pesaro (7)
 Peggiore attacco: Benevento (27 gol fatti)
 Peggior difesa: L'Aquila (53 gol subiti)
 Peggior differenza reti: L'Aquila (-23)

Note 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2002